Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Naiad :
 le , un croiseur protégé de la classe Apollo, lancé en 1890, vendu en 1922 ;
 le , un croiseur de la classe Dido ;
 le , une frégate de la classe Leander.

Naiad